La competizione del concorso individuale maschile di Ginnastica artistica dei Giochi della XX Olimpiade si è svolta dal 27 al 30 agosto 1972 all'Olympiahalle di Monaco di Baviera.

Programma

Risultati

Qualificazioni 
I migliori 36 in finale.

Finale

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 M2